Miejscowości w USA:
 Texarkana – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Texarkana – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie